Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Manuela Maleeva 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Hana Mandlíková (campionessa)
 Assente

 Bettina Bunge (secondo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Helena Suková (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1984